Łuczajka – nazwa istniejących i dawnych miejscowości oraz rzek na Białorusi.

Miejscowości 
 Łuczajka – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Łużki
 Łuczajka – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Zalesie
 Łuczajka Sosnowska – dawniej wieś. Obecnie część Sosnówki na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Zalesie
 Łuczajka Średnia – dawniej wieś. Obecnie część Łuczajki na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Zalesie

Rzeki 
 Łuczajka – rzeka na Białorusi, w rejonie głębockim i szarkowszczyńskim, dopływ Mniuty
 Łuczajka – rzeka na Białorusi, w rejonie postawskim, dopływ Miadziołki